SAP Open 2010 – tenisowy turniej ATP World Tour rangi ATP World Tour 250 z cyklu SAP Open rozgrywany w dniach 6–14 lutego 2010 roku w San Jose na kortach twardych w hali o puli nagród 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w tenisie ziemnym
2010